Müllenbach est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Gerhard Müllenbach (né en 1949), homme politique allemand

Toponyme

Müllenbach, commune de l'arrondissement d'Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat ;
 Müllenbach, commune de l'arrondissement de Cochem-Zell en Rhénanie-Palatinat ;
 Müllenbach, quartier de Marienheide en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Homonymie de toponyme